En chimie, le réactif est l'espèce qui disparaît au cours d'une réaction chimique.
 En électricité, un composant est réactif lorsqu'il réagit au passage d'un courant électrique sans consommation de puissance.
 En informatique, la programmation réactive est un paradigme de programmation.

Voir aussi